TJ Žďas Žďár nad Sázavou je český volejbalový klub, který sídlí ve Žďáru nad Sázavou. Založen byl v roce 1954. Mužský tým hraje pralesní ligu mužů a ženský tým 2. ligu žen.

Soupiska mužů 2019/20

Historie

Mužský A-tým

Reference 
 http://www.cvf.cz/souteze/druzstva/?druzstvo=70054#tabulka-soupiska
 http://www.volejbalzr.cz/tymy/muzi-a 

Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Sportovní kluby ve Žďáru nad Sázavou
Volejbal v Kraji Vysočina